Napoléon est initialement un prénom masculin (le féminin est Napoléone), largement popularisé par l'empereur des Français .

Dans certaines langues le prénom ne porte pas d'accent (anglais), ou un accent différent (espagnol : Napoleón). Dans d'autres il s'écrit avec des lettres supplémentaires (italien : Napoleone) ou différentes (portugais : Napoleão).

Sciences et techniques

Biologie 
 Le Napoléon est une espèce de poissons osseux marins démersaux de la famille des Labridae.
 Synema globosum (L'Araignée Napoléon) est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Thomisidae.

Mathématiques 
 Le théorème de Napoléon est un théorème de géométrie portant sur des triangles équilatéraux construits à partir d'un triangle quelconque.
 Le problème de Napoléon consiste à construire au compas seul le centre d'un cercle donné.

Culture et société

Alimentation 
 le Petit Napoléon est un fromage des Pyrénées ;
 le Bonbon Napoléon est un bonbon acidulé de fabrication belge ;
 la Mandarine Napoléon est une liqueur de fruits ;
 la fine Napoléon est un cognac ;
 La Napoléon est une variété de cerise bigarreau à chair blanche utilisée en conserve et confiserie ;
 le Napoléon, gâteau d'Europe de l'est, variété de mille-feuille, en hommage à la victoire russe de 1812 ;

Cinéma et télévision 
(Pour les films représentant le personnage de Napoléon, voir l'article  au cinéma)
 Napoléon (film, 1920), film de Bud Fisher
 Napoléon (film, 1927), film d'Abel Gance
 Napoléon (film, 1955), film français de Sacha Guitry
 Napoléon (mini-série), mini-série en quatre épisodes d'Yves Simoneau (2002)
Napoleon Dynamite, film de Jared Hess (2004)
 Napoléon (et moi), film de Paolo Virzì (2006)
 Napoleon, film américano-britannique de Ridley Scott (2023)

Institutions et organisations 
 Fondation Napoléon, reconnue d'utilité publique le , œuvre pour la sauvegarde du patrimoine napoléonien et la connaissance historique des Premier et Second Empires.

Littérature et bande dessinée 
 Napoléon Bonaparte, pièce d'Alexandre Dumas.
 La Mort de Napoléon est un roman de Simon Leys.
 Le cochon Napoléon dans La Ferme des animaux de George Orwell.
 Napoleon Bonaparte, policier métis aborigène créé par l'auteur australien Arthur Upfield.
 Napoleone, ou Napoleone di Carlo, est un personnage de Carlo Ambrosini.

Marine 
 Napoléon (paquebot)
 Napoléon ou  (1840-1902), navire français
 Napoléon (navire de ligne) (1850-1876), premier navire de guerre au monde à disposer de la propulsion à hélice.
 Classe Napoléon, premier type de navire de la ligne conçu dès le départ pour incorporer une machine à vapeur.
 Napoléon (ferry de 1959) (1959-1988), ferry de la Compagnie générale transatlantique
 Napoléon (ferry de 1976) (1976-2015), ferry de la SNCM

Monnaie 
 Le napoléon est la pièce d'or française de 20 francs, créée en 1803 ;

Musique 
 Napoléon, spectacle musical de Serge Lama.

Jeu vidéo 
 Napoleon Total War, grand succès de la saga Total War sorti en 2010.
 Limes and Napoleon, sorti en 1989.

Prénom

Étymologie 
Napoléon serait issu de la forme italienne du prénom germanique Nibelung, qui donna les prénoms médiévaux Nivelon en France et Nevolone en Italie. À partir du , le prénom Nevolone s'est répandu à partir de l'Italie centrale et par attraction de Napoli (Naples c'est-à-dire Neapolis) et Leone (lion) aurait évolué en Nepolone, Nepoleone, puis Napoleone.

Diffusion 
En Corse, où les Bonaparte s'établirent dans le courant du , avant de s'allier à de vieilles familles insulaires, c'est alors un prénom usuel. En effet, avant l'annexion par la France, la Corse, possession génoise, est dans l'orbite culturelle de l'Italie où Napoleone est un prénom couramment utilisé dans de nombreuses familles dont certaines particulièrement prestigieuses comme les Orsini. On relève notamment l'existence du capitaine Napoleone de Levie, présent au siège de Renty en 1554, dont la famille fut plus tard apparentée aux Bonaparte. Rendu célèbre par l'empereur des Français, le prénom Napoléon s'est diffusé au dix-neuvième siècle dans le monde francophone et dans une moindre mesure aux États-Unis et en Amérique hispanophone.

Personnalités

Canada 
 Napoléon Bourassa, artiste québécois ;
 Napoléon Caron (1846-1932), prêtre canadien ;
 Napoléon Aubin, journaliste québécois.

Cuba 
 Napoleón Béquer, compagnon de Fidel Castro dans la Sierra Maestra.

États-Unis 
 Napoleon Bonaparte Broward, gouverneur de Floride de 1905 à 1909 ;
 Napoleon Hill (1883–1970), écrivain américain de recettes pour accéder à la richesse ;
 , pseudonyme de Jerry Samuels, chanteur américain auteur de They're Coming to Take Me Away Ha-Haaa! en 1966 ;
 Napoleon Murphy Brock, chanteur américain ;
 Napoleon, rappeur américain musulman, aussi nommé Mutah Wassin Farquad Habir Shabazz Beale.

France

Famille Bonaparte 
Le prénom Napoléon apparaît chez les Bonaparte antérieurement au règne de , mais il devient systématique chez les membres dynastes de la famille, notamment dans la descendance masculine légitime de Louis et Jérôme. La forme féminine Napoléone est également attribuée.
  (né Napoleone Bonaparte, 1769-1821), troisième fils de Carlo Buonaparte qui avait déjà eu un premier fils du même nom, décédé en bas âge (1764-1765) ; 
  (François Charles Joseph Napoléon Bonaparte, 1811-1832, duc de Reichstadt), le roi de Rome ou « l'Aiglon », fils de  et de Marie-Louise d'Autriche (règne théorique de 15 jours, mais aucun en pratique) ;
  (Louis-Napoléon Bonaparte, 1808-1873).
 Napoléon Eugène Louis Bonaparte (1856-1879) fils de  ;
 Napoléone Baciocchi, fille d'Élisa Bonaparte et de Félix Baciocchi, cousine de .

Les frères de , ont ajouté le prénom Napoléon à leur nom de souverain. Ainsi, Joseph Bonaparte adopta le nom de Joseph  comme roi d'Espagne.

Les chefs de la famille Bonaparte, maison impériale de France, portent le titre de Prince Napoléon. 
 Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822-1891) connu aussi sous le nom de Jérôme Napoléon ou Plon-Plon ;
 Napoléon-Victor Napoléon (1862-1926) ;
 Louis Napoléon (1914-1997) ;
 Charles Napoléon (né en 1950).

Autres 
Napoléon Alexandre Berthier
Napoléon Alexandre Roger
Napoléon Alliot
Napoléon Antoine Belcourt
Napoléon Aubin
Napoléon Chagnon
Napoléon Chaix
Napoléon Chancel
Napoléon Charbonneau
Napoléon Bavoux
Napoléon Berthier
Napoléon Bessières
Napoléon Bullukian
Napoléon Caron
Napoléon Casault
Napoléon Chagnon
Napoléon Chaix
Napoléon Chancel
Napoléon Charbonneau
Napoléon Cochart
Napoléon Coste
Napoléon Joseph Curial
Napoléon Daru (1807-1890), militaire et homme politique français ;
Napoléon Xavier Dornès
Napoléon Dorval
Napoléon Doumet-Adanson
Napoléon Durand-Savoyat
Napoléon Gaillard
Napoléon Garceau
Napoléon Gobert
Napoléon Gourgaud (1881-1944)
Napoléon Gourgaud (homme politique)
Napoléon Henri Reber
Napoléon Herwyn de Nevèle
Napoléon Jacques
Napoléon Joseph Hugues Maret
Napoléon Joseph Louis Bontemps
Napoléon Joseph Léon Duchâtel
Napoléon Joseph Ney
Napoléon Joseph Verheyen
Napoléon Kemner Laflamme
 Napoléon La Cécilia (1835-1878), un des chefs militaires de la Commune de Paris ;
Napoléon Laisné
Napoléon Landais
Napoléon Auguste Lannes
Napoléon de Lannes de Montebello
Napoléon de Lastelle
Napoléon Legendre
Napoléon Legendre de Luçay
Napoléon Magne
Napoléon Maret
Napoléon Maret de Bassano
Napoléon Victor Marcadé
Napoléon de Montesquiou-Fézensac
Napoléon Mortier de Trévise
Napoléon Mouton
Napoléon Murat
Napoléon Ney
Napoléon Nicolas de Meissas
Napoléon Marie de Nompère de Champagny
Napoléon de Pauw
Napoléon Peyrat
Napoléon Pommier
Napoléon Sarony
Napoléon Peyrat (1809-1881), pasteur, historien et poète ;
Napoléon Henri Reber (1807-1880), compositeur français ;
Napoléon Solo
Napoléon Marie Joseph Suchet
Napoléon de Tédesco
Napoléon Thomas

Italie 
 Napoléon Orsini, cardinal italien (1263-1342) ;
 Ugo Napoleone Giuseppe Broggi, mathématicien ;
 Napoleone Colajanni, homme politique (1926-2005) ;
 Napoléon della Torre, seigneur de Milan (1265-1277).

Mexique 
 , chanteur, compositeur et acteur mexicain.

Toponyme

Belgique 
 Maison Napoléon, maison de style Art nouveau à Anvers.

États-Unis 
Localités des États-Unis d'Amérique nommées Napoleon (sans accent) :
 Napoleon (Alabama) ;
  ;
 Napoleon (Dakota du Nord) ;
 Napoleon (Indiana) ;
 Napoleon (Kentucky) ;
 Napoleon (Michigan) ;
 Napoleon (Mississippi) ;
 Napoleon (Missouri) ;
 Napoleon (Ohio) ;
 Napoleonville (Louisiane).

France 
 Canal Napoléon, ancien nom donné au Canal du Rhône au Rhin ;
 Hôtel Napoléon, hôtel du  de Paris ;
 Île Napoléon et Communauté de communes de l'Île Napoléon ;
 route Napoléon ;
 Refuges Napoléon autour du Champsaur (Col de Manse, Col du Noyer) ;
 Napoléon (sous le Premier Empire, les Cent-Jours et la Seconde République) puis Napoléon-Vendée (sous le Second Empire), anciens noms de La Roche-sur-Yon (en Vendée) ;
 Napoléonville, nom de Pontivy (Morbihan, région Bretagne) sous le Premier et le Second Empires.

Israël 
 Tel Napoléon, site archéologique de la ville de Saint-Jean-d’Acre

Pologne 
 Napoleon, village de Silésie, où l'empereur Napoléon aurait séjourné.

Notes et références 

Napoléon Bonaparte
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de bateaux
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de monument